Ананас - програмна платформа автоматизації обліку для Linux та Windows, призначена для використання на невеликих і середніх підприємствах. 

У 2009 рік у був відзначений журі конкурсу «Найкращий вільний проект Росії» , як один з вільних проектів, що відрізняються високим рівнем.

Архітектура 

Технологічна платформа Ананас є спеціалізованою платформою розробки та виконання облікових бізнес-додатків. Для зберігання даних використовуються СУБД MySQL, PostgreSQL або SQLite. Для маніпуляцій з даними використовується вбудована мова Ананас-Скрипт, синтаксис і вбудовані функції якого аналогічні мови ECMA Script

Бізнес-схема 

Бізнес-схемою називається додаток, розроблене на платформі Ананас. Крім власне коду програми, до неї входять опис структур даних програми (метадані) і база даних з зберігається в ній інформацією. Бізнес-схеми ананаса розраховані на модифікацію під час експлуатації, без втрати вже занесених даних. Крім бізнес-схеми Оперативний облік, що поставляється з дистрибутивом ананаса, існує ряд бізнес-схем, що розробляються і підтримуваних незалежними розробниками. Як приклад можна навести такі бізнес-схеми, як «Облік транспортних послуг (логістика)», «Оперативний облік в оптовій торгівлі», «Облік у роздрібній торгівлі», «Супутник. Облік заявок »,« АРМ диспетчера таксі ».

Поточний стан проекту 

В даний час проект перебуває в стані деякого застою. За словами maintainer'а проекту Андрія Паскаля:

 Планів з термінами, особисто у мене немає. У цей час вважаю себе більше координатором, ніж основним розробником. Розповідати своє бачення розвитку не бачу сенсу поки не готовий взяти на себе зобов'язання щодо його реалізації. Особисто від мене в доступній для огляду перспективі, крім підтримки користувачам і наступних з неї змін не варто чекати серйозних інновацій. Буду продовжувати підтримувати, злегка покращувати інфраструкруру проекту. Тобто пливемо за течією ...

Див. також 
 IceB

Примітки

Посилання 
 ananas.su  — Офіційний вікі-сайт проекту
 Опис платформи «Ананас» в Linux Format
 № 10 (97), 2007 , стор 82-85. Перший погляд на Ананас 
 № 11 (98), 2007 , стор 76-79. Ананас. Створюємо CRUD-додаток 
 № 12 (99), 2007 , стор 78-81. Ананас. Головне меню і панель інструментів 

Вільне програмне забезпечення